Osterode steht für:

 Osterode am Harz, Landkreis Göttingen, Stadt in Niedersachsen
 Osterode in Ostpreußen, heute polnisch Ostróda, Stadt in Polen
 Osterode (Harztor), Ortsteil der Landgemeinde Harztor, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Osterode am Fallstein, Ortsteil der Stadt Osterwieck, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Osterode ist der Familienname folgender Personen:

 Kathrin Osterode (* 1982), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Osteroda
 Osterroth
 Osterroht
 Österöd